Валлеруа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 21 км на північний захід від Меца, 65 км на північ від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1002 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2423,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Валлеруа на сайті французького Національного інституту географії
 Валлеруа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валлеруа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валлеруа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валлеруа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель